

Бенешть () — комуна у повіті Прахова.
 Бенешть () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Бенешть.
 Бенешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Стенішешть.
 Бенешть () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Бенешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Танаку.
 Бенешть () — село у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Селчоара.
 Бенешть () — село у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Єпурешть.
 Бенешть () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Беліу.
 Бенешть () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмаджу.
 Бенешть () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Дреготешть.
 Бенешть () — село у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Алцина.
 Бенешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Бенешть () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Белчешть.

Бенешть () — село у Теленештському районі.